Ноля — топоним:

Реки 
 Ноля (приток Байсы) — река в Лебяжском районе Кировской области.
Ноля (приток Вои) — река в Нолинском районе Кировской области.
 Ноля (приток Вёксы) — река в Костромской области.
Ноля (приток Уржумки) — река в Марий Эл.
Ноля (приток Ветлуги) — река в Нижегородской области.

Населённые пункты 
 Ноля — село в Галичском районе Костромской области.
 Ноля — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.